Den praktiske fornuft er evnen til at tænke sig frem til hvad man skal gøre. En sådanne fornuft er praktisk på to måder: For det første har den et praktisk objekt, nemlig en handling. For det andet er dens konsekvenser praktiske, eftersom disse påvirker individets reelle handlinger.

Se også
Fornuft
Kritik af den praktiske fornuft
Handlingsteori

Kognition